Медвежий водопад () расположен в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана в Тургеньском ущелье. Падает с высоты около 30 метров. Расположен на южном склоне хребта Караш, на ручье, стекающем из-под перевала Жамбас. Водопад расположен на высоте 1530—1550 метров над уровнем моря.

Название водопада не случайно. В 1960-е годы в Тургеньском ущелье водились бурые медведи.

Памятник природы находится на территории Государственного национального парка Иле-Алатау. Тропа, ведущая к «Медвежьему», начинается от 19 км ущелья. Протяжённость маршрута около 1,5 км.

См. также 
 Список водопадов Казахстана

Примечания

Литература 

 Лютерович О. Г. Три популярные экскурсии по Семиречью: Путеводитель. — Алматы: «Service Press», 2016. — 92 с.
 Гинатуллин М. Лингвокраеведческий словарь. — Алматы: «Раритет», 2010.

Водопады Алматинской области
Водные объекты Енбекшиказахского района
Бассейн Или